Der Ausdruck Silly Walks kann sich beziehen auf:

 The Ministry of Silly Walks, englischer Originaltitel des Monty-Python-Sketches Das Ministerium für alberne Gangarten
 Silly Walks Discotheque, früher bekannt als Silly Walks Movement, ein Reggae-Soundsystem aus Hamburg